RKO el término puede estar haciendo referencia a:

 RKO Pictures, productora de cine.
 RKO, movimiento de lucha libre profesional, también llamado jumping cutter.
 Randy Orton, iniciales de Randall Keith Orton.